Поді́льський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Подільський провулок — провулок у Києві.
 Подільський провулок — провулок у Житомирі.
 Подільський провулок — провулок у Харкові.